Emanuele Torras Sais – religioso spagnolo, martirizzato durante la Guerra civile spagnola e venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Jordi Torrás – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Luis Arcaraz Torrás – pianista, compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore e cantante messicano
 Ramón Torras – pilota motociclistico spagnolo di etnia catalana